Pfaffenklingenbach ist ein Gewässername:

 Pfaffenklingenbach (Bühler), linker Zufluss der Bühler kurz vor Hopfach, Gemeinde Wolpertshausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Pfaffenklingenbach (Gänsbach), rechter Zufluss des Gänsbachs (zum dort auch Sägmühlbach genannten Otterbach, zur oberen Murr) zwischen Gänshof und Mutzenhof, Stadtteil Kirchenkirnberg, Murrhardt, Rems-Murr-Kreis

Siehe auch:
 Pfaffenklinge